Als Geratalbrücke werden folgende Bauwerke bezeichnet:

 Geratalbrücke Ichtershausen
 Geratalbrücke Bischleben